В парному розряді жіночого тенісного турніру Generali Ladies Linz 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Єлена Докич і Надія Петрова виграли титул, у фіналі перемігши пару Фудзівара Ріка і Ай Суґіяма 6-3, 6-2.

Сіяні пари 

 Вірхінія Руано /  Паола Суарес (чвертьфінал)
Відсутня

 Фудзівара Ріка /  Ай Суґіяма (фінал)
 Єлена Докич /  Надія Петрова (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Linz Open